Sylvestre (die französische Schreibweise von Sylvester) ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Sylvestre (1934–2020), französische Liedermacherin
 Charles Sylvestre (1922–2007), kanadischer Priester
 Espérance Sylvestre (1790–1842), aus Genf stammende Erzieherin  
 Frédéric Sylvestre (1953–2014), französischer Jazzgitarrist
 Joseph-Noël Sylvestre (1847–1926), französischer Maler
 Junior Sylvestre (* 1991), US-amerikanischer American-Football- und Canadian-Football-Spieler
 Ludovic Sylvestre (* 1984), französischer Fußballspieler
 Patrick Sylvestre (* 1968), Schweizer Fußballspieler
 Sergio Sylvestre (* 1990), US-amerikanischer Sänger
 Tommy Sylvestre (* 1946), togoischer Fußballtorhüter

Siehe auch: Silvestre